

Patronyme 

 Florentine Joop (*1973), écrivaine allemande
 Gerhard Joop (1914-2007), journaliste allemand
 Jette Joop (*1968), styliste et joaillère allemande
 Wolfgang Joop (*1944), styliste allemand

Prénom 
 
 Joop Zoetemelk (*1946), cycliste néerlandais
 Joop Brandes (1920-1988), footballeur néerlandais
 Joop den Uyl (1919-1987), homme d'état néerlandais
 Joop Stokkermans (1937-2012), pianiste et compositeur néerlandais
 Joop van Nellen (1910-1992), footballeur néerlandais
 Joop Hiele (*1958), footballeur néerlandais
 Joop Boutmy (1894-1972), footballeur international néerlandais
 Joop Cabout (1927-2013), Joueur de water-polo néerlandais
 Joop Westerweel (1899-1944), enseignant néerlandais

Homonymie de prénom